Brześć Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Brześć Kujawski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Brześć Kujawski –  nieczynna wąskotorowa stacja kolejowa w Brześciu Kujawskim